Voici la liste des planètes mineures numérotées de 6001 à 7000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

6001-6100

6101-6200

6201-6300

6301-6400

6401-6500

6501-6600

6601-6700

6701-6800

6801-6900

6901-7000 

06001–07000